Mare de Déu del Camí (Cambrils), ermita i santuari marià al terme municipal de Cambrils (Baix Camp) 
 Mare de Déu del Camí (Veciana), església romànica del  situada al nucli de Santa Maria del Camí (Veciana)
 Basílica de la Mare de Déu del Camí, a Lleó